Stickney puede hacer referencia a:

 Stickney, cráter de impacto en Fobos, luna de Marte.
 Stickney, localidad del estado de Dakota del Sur, en los Estados Unidos de América.
 Stickney, localidad del estado de Illinois, en los Estados Unidos de América.
 Stickney, localidad situada en el condado de Lincolnshire, en Inglaterra